Macedonia kan syfta på:

Macedonia – det latinska namnet för en romersk provins motsvarande ungefär den historiska regionen Makedonien
Macedônia – plats i Brasilien
Macedonia, Mexiko
Macedonia, Ohio

Se även
 Nordmakedonien
 Makedonien (olika betydelser) – flera